Vajano ima više značenja:
 Vajano (Lodi)
 Vajano (Peruđa)
 Vajano (Prato)
 Vajano (Viterbo)